1 mai se poate referi la:

 1 mai, dată calendaristică
 Ziua Muncii, sărbătorită în data de 1 mai
 Băile 1 Mai, stațiune
 Colonia 1 Mai, sat în Brașov
 1 Mai (cartier în Craiova)
 1 Mai (stație de metrou)
 1 Mai Ploiești, uzină de utilaj petrolier din România, parte a grupului Upetrom

Vezi și 
Ziua Muncii (dezambiguizare)